Par ordre chronologique
 Gabriel Gravier (1827–1904), historien, géographe et écrivain français ;
 Gabriel Gravier (1845–1909), haut fonctionnaire français ;
 Gabriel Gravier (1928–1996), écrivain français.

Notes et références